Bol eller BOL kan syfta på:

 Bolskifte – en medeltida fastighetsrättslig enhet i Skåne
 -bol – ett ortnamnsefterled
 BOL – landskod i ISO 3166-1 för Bolivia 
 Bol (Finland) – en medeltida administrativ territoriell enhet i Raseborgs och Åbo län motsvarande fjärding, se Socken#Jordebokssocknen

Geografi

Kroatien 

 Bol, Kroatien, ort, Dalmatien, 
 Bračs flygplats – en flygplats på den kroatiska ön Brač
 Bol, Split – en stadsdel i Split

Robotskapade Kroatienförgreningar